

Pseudonyme 

 Bernard Noël Vetel (1948-), acteur et chanteur français. 

 Annick Boyet (1925-2019), actrice française.

Musique 

 Alane, chanson de Wes (1997).

Chimie 
Alane peut aussi désigner :
 alane, un autre nom de l'hydrure d'aluminium (AlH3).